HEPCO steht für:
 ein iranisches Maschinenbauunternehmen, siehe Heavy Equipment Production Company
 ein japanisches Energieversorgungsunternehmen, siehe Hokkaidō Denryoku

Abkürzung